Лапиха:

 Лапиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Лапиха — река в Архангельской области, приток Шильмуши (бассейн Пинеги).